Welsh Open je lahko:

Welsh Open (pikado)
Welsh Open (snooker)
Welsh Open (judo)